Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich – rozgrywany od sezonu 2011/2012 cykl zawodów w skokach narciarskich. Są to konkursy najwyższej rangi w skokach narciarskich kobiet (w latach 2004–2011 najważniejszymi zawodami były konkursy Pucharu Kontynentalnego), nie biorąc pod uwagę igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata. Wstępna decyzja o utworzeniu cyklu Pucharu Świata pań została podjęta w czerwcu 2010, natomiast zatwierdzono ją cztery miesiące później.

Zasady 
Zawodniczki za zajęcie miejsca wśród trzydziestu najlepszych danego konkursu zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej według następującej tabeli:
Większość zasad dotyczących PŚ kobiet pokrywa się z regułami obowiązującymi w PŚ mężczyzn.
Przed zawodami rozgrywane są kwalifikacje, które wyłaniają 40 zawodniczek (od sezonu 2014/2015) uczestniczących w konkursie. Automatyczną kwalifikację otrzymują zawodniczki znajdujące się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Do zawodów mogą zostać dopuszczone zawodniczki, które zdobyły w swojej karierze co najmniej jeden punkt Pucharu Świata lub Letniego Grand Prix, albo najdalej w ubiegłym sezonie zdobyły co najmniej jeden punkt Pucharu Kontynentalnego.

W konkursie odbywają się dwie serie skoków. W drugiej serii konkursu skacze 30 najlepszych zawodniczek z serii pierwszej w kolejności odwrotnej do miejsca zajmowanego po tej serii. Jeśli dwie zawodniczki po pierwszej serii zajmują to samo miejsce, to w drugiej serii jako pierwsza skacze zawodniczka mająca niższy numer startowy.

Dodatkowo do drugiej serii bądź samego konkursu zostają dopuszczone zawodniczki, które w pierwszej serii (kwalifikacjach) uzyskały co najmniej 95% odległości najlepszej zawodnika, lecz nie uzyskały liczby punktów potrzebnych do kwalifikacji z powodu upadku.

W przypadku uzyskania przez kilka zawodniczek takiej samej noty w konkursie, wszystkim przyznaje się punkty za miejsce, na którym są sklasyfikowane (punkty za miejsca, które by zajęły nie są przyznawane). To oznacza, że jeśli dwie zawodniczki zajmą pierwsze miejsce, to dostaną po 100 pkt, a następna 60 pkt.

W przypadku, kiedy warunki nie pozwalają na dalsze rozgrywanie konkursu, jury może postanowić o odwołaniu niektórych z serii skoków. Zwycięzcą zawodów zostaje skoczkini, która uzyska najwyższą łączną notę punktową za skoki we wszystkich zakończonych seriach.

Miejsca w klasyfikacji Pucharu Świata ustalane są na podstawie punktów zdobytych przez zawodniczki w konkursach indywidualnych danego sezonu. W przypadku, kiedy dwie zawodniczki zdobędą taką samą liczbę punktów, wyżej sklasyfikowana zostaje ta, która więcej razy zwyciężyła w konkursie PŚ lub najwyższe zajęte przez nią miejsce w konkursie jest lepsze od miejsca jej konkurentki.

Każdy kraj może wystawić do zawodów sześć zawodniczek, w wieku przynajmniej 15 lat. Kraj organizatora dwa razy w sezonie może wystawić sześcioosobową grupę narodową.

Kobiety mogą startować wyłącznie w zawodach na skoczniach normalnych (maksymalny rozmiar skoczni wynosi 118 metrów). W sezonie 2012/2013 wprowadzono możliwość rozgrywania jednych (finałowych) zawodów na skoczni dużej, jednak może w nich wystartować wyłącznie 30 najlepszych zawodniczek sezonu.

Nagrody finansowe (we frankach szwajcarskich) ze strony Międzynarodowej Federacji Narciarskiej otrzymuje 15 najlepszych zawodniczek danego konkursu według poniższej tabeli:

Zdobywczynie Pucharu Świata

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej 
Stan na koniec sezonu 2022/2023

Zdobywcy Pucharu Narodów

Najwięcej zwycięstw i miejsc na podium w klasyfikacji generalnej 
Stan na koniec sezonu 2021/2022

Konkursy indywidualne

Najwięcej zwycięstw w konkursach Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer. Opracowano na podstawie

Najwięcej miejsc na podium konkursów Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer. Opracowano na podstawie

Najwięcej miejsc w pierwszej piątce zawodów 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer. Opracowano na podstawie

Najwięcej miejsc w pierwszej dziesiątce zawodów 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer. Opracowano na podstawie

Najwięcej występów w konkursach Pucharu Świata 
Stan na koniec sezonu 2021/2022.
Nie brano pod uwagi dyskwalifikacji. Nie wliczono występów w kwalifikacjach, które nie dały awansu do konkursu.

Klasyfikacja generalna wszech czasów 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Najwięcej punktów w sezonie 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Najwięcej wygranych w sezonie konkursów Pucharu Świata 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Najwięcej razy na podium Pucharu Świata w sezonie 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Najwięcej wygranych z rzędu konkursów Pucharu Świata 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Najwięcej podiów z rzędu konkursów Pucharu Świata 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Uwzględniono zawodniczki z co najmniej pięcioma podiami z rzędu

Najstarsze zwyciężczynie konkursów Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po zawodach w  Lillehammer.

Najstarsze zawodniczki na podium konkursów Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer.

Najmłodsze zwyciężczynie konkursów Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer.

Najmłodsze zawodniczki na podium konkursu Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer.

Zawodniczki z największym odstępem czasowym między pierwszym a ostatnim zwycięstwem w konkursie Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer.

Zawodniczki z największym odstępem czasowym między pierwszym a ostatnim podium konkursu Pucharu Świata 
Stan na 15 marca 2023 po konkursie w  Lillehammer.

Uwzględniono zawodniczki z co najmniej 3-letnim odstępem między pierwszym a ostatnim podium.

Konkursy drużynowe

Najwięcej razy na podium w duetach 
Stan na 14 stycznia 2023 po zawodach w  Zaō.

Najwięcej występów w konkursach drużynowych Pucharu Świata 
Stan na 14 stycznia 2023 po konkursie w  Zaō. Nie uwzględniono występów w konkursach drużyn mieszanych.

Najwięcej występów indywidualnie w konkursach drużynowych Pucharu Świata 
Stan na 14 stycznia 2023 po konkursie w  Zaō. Nie uwzględniono występów w konkursach drużyn mieszanych.
Uwzględniono zawodniczki z co najmniej czterema startami.

Miejsca rozgrywania Pucharu Świata w poszczególnych sezonach

Miejsca rozgrywania konkursów inaugurujących sezony PŚ

Miejsca rozgrywania konkursów finałowych sezonów PŚ

Pozostałe statystyki

Największa i najmniejsza przewaga w klasyfikacjach Pucharu Świata między pierwszym, a drugim miejscem

Indywidualnie 
 914 pkt – Sara Takanashi – Carina Vogt – sezon 2013/2014
 9 pkt – Nika Križnar – Sara Takanashi – sezon 2020/2021

Drużynowo 
 1920 pkt –  –  – sezon 2019/2020
 5 pkt –  –  – sezon 2017/2018

Największa przewaga pierwszego/ych zawodnika/ów nad drugim/kolejnym w konkursach Pucharu Świata

Najmniejsza przewaga pierwszego/ych zawodnika/ów nad drugim/kolejnym w konkursach Pucharu Świata

Najmniejsza przewaga punktowa od 1 do 10 miejsca w konkursach Pucharu Świata

Najwyższe noty zwyciężczyń za dwa skoki w konkursie Pucharu Świata

Podwójne triumfatorki konkursu Pucharu Świata

Ex aequo na podium (drugie miejsce)

Ex aequo na podium (trzecie miejsce)

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia